Raposa ist der Name folgender Orte:

 Raposa (Almeirim), Gemeinde im Kreis Almeirim, Portugal
 Raposa (Maranhão), Gemeinde im Staat Maranhão, Brasilien